O Campeonato Internacional de Masters e Seniors de Jiu-Jitsu é uma competição de jiu-jitsu realizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. O evento é realizado anualmente desde 1996, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, aberto a todas as academias. Segundo a CBJJ, "O objetivo principal é de incentivar esta categoria, criando uma competição especial só para Masters e Seniors, resgatando a imagem do esporte, sua história e apresentar o jiu-jitsu, de uma vez por todas, como um esporte que, quando bem ensinado, é de grande valor na educação, formando homens dignos de caráter e moral".

Categorias 
Faixas: Azul, Roxa, Marrom e Preta - Masculino feminino.
Feminino: Azul, Roxa e Marrom e Preta.
A idade que vale é a que o atleta completar no ano do campeonato.
 Master 1 : 30 a 35 anos
 Master 2 : 36 a 40 anos
 Master 3 : 41 a 45 anos
 Master 4 : 46 a 50 anos
 Master 5 : 51 a 55 anos
 Master 6 : 56 anos em diante.

Resultados

Informações disponíveis 
A partir de 2004, a CBJJ passou a disponibilizar o resultado geral por equipes.

2004 
 1° - Gracie Humaitá
 2° - Alliance - EOFC Integração
 3° - Gracie Barra

2005 
 1° - Brasa
 2° - Brazilian Top Team
 3° - Gracie Humaitá

2006 
 1° - Gracie Humaitá
 2° - Carlson Gracie
 3° - Gracie Barra

2007 
 1° - Gracie Humaitá
 2° - Brasa 
3° - UGF

2008 
 1- Gracie Humaita
 2- Alliance
 3- Brazilian Top Team

2009 
 1- Gracie Barra
 2- Gracie Humaitá
 3- Brazilian Top Team

2010 
 1- Gracie Humaita
 2- Gracie Barra
 3- Nova União

2011 
 1 - Gracie Humaitá
 2 - Nova União
 3 - Gracie Barra

Ver também
 Pacotes de viagens Mundial jiu-jitsu Masters 2014
 Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu
 Jiu-jitsu
 Jiu-Jitsu Brasileiro
 Artes marciais

Ligações Externas
Site Oficial da CBJJ
Campeonato Internacional de Masters e Seniors 2011
Campeonato Internacional de Masters e Seniors 2006
Jiu-Jitsu/MMA 2010

Competições de jiu-jitsu
Competições desportivas de atletas masters